Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Mirko Pehar e Dušan Vemić 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tripp Phillips /  Jim Thomas (primo turno)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)

 Rik De Voest /  Harel Levy (quarti di finale)
 Amer Delić /  Jeff Morrison (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2006